Le tournoi de tennis de Tokyo est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1987 se dispute du 14 au .

Gabriela Sabatini remporte le simple dames. En finale, elle bat Manuela Maleeva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anne White et Robin White.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tokyo
 Saison 1987 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 1987
Tokyo
Sport au Japon en 1987
Tennis en septembre 1987